Dus (Hindi: दस, ; Urdu: دس, übersetzt: zehn) ist der Titel zweier Bollywoodfilme:
 Dus (1997) mit Sanjay Dutt und Salman Khan
 Dus (2005) mit Sanjay Dutt und Abhishek Bachchan

Dus oder Duś ist der Familienname folgender Personen:
 Fjodor Dus-Chotimirski (1879–1965), ukrainisch-sowjetischer Schachmeister
 Marian Duś (1938–2021), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Warschau
 Ramón Alfredo Dus (* 1956), argentinischer Bischof

DUS oder D.U.S. steht für:
 Deutsche Uhrmacherschule Glashütte
 Diode Universal Silizium, siehe Universaltransistoren und -dioden
 Düsseldorf (DE DUS nach UN/LOCODE)
 Flughafen Düsseldorf (IATA-Code)
 Bahnhof Düsseldorf Flughafen (IATA-Code)

dus steht für:
 Dumi (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Siehe auch:
 Duss
 Duus
 Dusch

Abkürzung